Résultats détaillés de l'édition 2012 () du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis. Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem, Maria Sharapova et Rafael Nadal remportent le tournoi en simple.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Chez les messieurs, le Suédois Robin Söderling (mononucléose), l'Américain Mardy Fish (problème cardiaque), l'Uruguayen Pablo Cuevas (genou), l'Espagnol Pere Riba (jambe gauche), le Japonais Kei Nishikori (abdominaux) et le Français Gaël Monfils (genou droit) ont déclaré forfait pour le tournoi. 
 Chez les dames, la Belge Kim Clijsters (hanche), la Hongroise Ágnes Szávay (dos), la Roumaine Alexandra Dulgheru (genou droit), l’Allemande Andrea Petkovic (cheville droite), la Slovaque Daniela Hantuchová (pied gauche), la Suissesse Timea Bacsinszky (blessure abdominale) ne participeront pas au tournoi.

Pendant le tournoi 

 Simple messieurs

 Nicolas Mahut bat pour la première fois de sa carrière Andy Roddick, première tête de série du tournoi à être éliminée (6-3, 6-3, 4-6, 6-2). Mahut atteint ensuite le troisième tour du tournoi pour la première fois de sa carrière.
 Lors du match entre Arnaud Clément et Alex Bogomolov, sur la balle de match pour le Français (, 5-4, avantage Clément), l'Américain, pris d'une crampe à la cuisse sur le point précédent, tente un service mais n'arrive pas à pousser sur sa jambe, ne frappe pas la balle et décide alors d'abandonner.
 13 Français (sur 17) se sont qualifiés pour le second tour des Internationaux de France, pour la première fois depuis 1971.
 Paul-Henri Mathieu remporte le  long match de l'ère Open à Roland-Garros face à John Isner après un combat de 5 h 41, conclu sur le score de 18-16 dans le dernier set. (Ce dernier a d'ailleurs contribué au match le plus long de l'histoire de Wimbledon lors de l'édition 2010, face à un autre français, Nicolas Mahut)
 Matchs gagnés après avoir sauvé une ou plusieurs balles de match :
 Arnaud Clément contre Alex Bogomolov (1 )
 Fabio Fognini contre Viktor Troicki  (2 )
 Kevin Anderson contre Rui Machado (4 )
 Marcel Granollers contre Malek Jaziri (3 )
 Novak Djokovic contre Jo-Wilfried Tsonga (4 )
 Matchs gagnés après avoir été mené de 2 sets :
 Paul-Henri Mathieu contre Björn Phau ()
 Michael Berrer contre Jürgen Melzer ()
 Novak Djokovic contre Andreas Seppi (1/8 de finale)
 Roger Federer contre Juan Martín del Potro (1/4 de finale)
 Abandons : Alex Bogomolov (), Feliciano López (), João Souza (), Frank Dancevic () et Igor Andreev ().
 Pendant son match contre Juan Mónaco en huitièmes de finale, Rafael Nadal a gagné consécutivement les 17 derniers jeux du match (6-2, 6-0, 6-0).
 Andy Murray est le seul joueur du Big Four à ne pas atteindre les demi-finales. Il est éliminé en quatre sets par David Ferrer en quarts de finale.
 La finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, arbitrée par Damien Dumusois, est interrompue par la pluie au début du  et reportée à lundi. C'est la première fois que la finale ne se termine pas un dimanche depuis 1973. Le lundi Rafael Nadal gagne en 4 sets, sur une double faute de Novak Djokovic.
 En remportant son  Roland Garros, Rafael Nadal devient le seul détenteur du record de titres dans ce tournoi. Björn Borg en avait remporté 6.

 Simple dames

 Le , Serena Williams, tête de série  du tournoi et une des favorites pour le titre, est éliminée dès le premier tour par la Française Virginie Razzano. C'est la première fois que l'Américaine perd au premier tour dans un tournoi du Grand Chelem.
 Demi-finaliste l'année précédente, la tête de série  Marion Bartoli est éliminée dès le deuxième tour par la Croate Petra Martić, en 3 sets (6-2, 3-6, 6-3). Cette dernière, qui n'avait auparavant jamais atteint le  d'un tournoi du Grand Chelem, perd finalement en 1/8 de finale.
 Quart de finaliste l'année précédente, la  mondiale Victoria Azarenka est éliminée en huitième de finale par Dominika Cibulková, tête de série , en deux sets (6-2, 7-6).
 Na Li, tête de série  et tenante du titre, a été éliminée en huitième de finale par la qualifiée kazakhe Yaroslava Shvedova, en trois sets (3-6, 6-2, 6-0).
 L'autre finaliste de la précédente édition et gagnante en 2010, Francesca Schiavone, est sortie en trois sets (3-6, 6-3, 8-6) au  par Varvara Lepchenko, qui avait déjà éliminé Jelena Janković au tour précédent.
 L'Italienne Sara Errani, finaliste en simple, a réussi l'exploit de se qualifier également pour la finale du double dames. La dernière joueuse à avoir joué les deux finales était la Belge Kim Clijsters en 2003. L'Italienne remporte ce double, associée à sa compatriote Roberta Vinci.
 Maria Sharapova s'est qualifiée pour sa première finale de Roland-Garros, en battant la Tchèque Petra Kvitová tête de série , en deux sets (6-3, 6-3). Cette victoire lui permet de redevenir  mondiale.
 En finale, elle bat l'Italienne Sara Errani également en deux sets (6-3, 6-2) qui avait pourtant gagné le double dames la veille. La Russe remporte le dernier titre du Grand Chelem qui lui manquait, rentrant ainsi dans le cercle très fermé des joueuses ayant réalisé un Grand Chelem en carrière.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Trophée des Légendes

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation